Municipio de Milo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Milo (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Milo (condado de Delaware, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Milo (condado de Mille Lacs, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mille Lacs.